

Ланента — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Ланента — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ланента — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ланента — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства